Verzadigde verbinding
 Verzadigde oplossing
 Verzadigd vet
 Verzadigd vetzuur
 Verzadigde dampdruk